Королёв, Николай Александрович (9 мая 1913, Заручье, ныне Ярослав. обл. — 2 июня 1999, Чебоксары) — советский фрезеровщик, передовик производства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
В 1931—1942 — фрезеровщик на Ленинградском заводе «Электрик», оборудование ряда цехов которого в 1942 эвакуировано в Чебоксары. В 1942—1982 работал на Чебоксарском электроаппаратном заводе.

Награды 
 За высокие производствен. показатели и создание высококачествен. уникал. инструмента ему присвоено звание Героя Социалистического Труда (1966).
 Награждён орденами Ленина (дважды), «Знак Почёта», медалями.
 Занесён в Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш. АССР (1964).

Литература 
 Нерубенко, В. Н. Методы работы фрезеровщика Н. А. Королева / В. Н. Нерубенко. — М.-Л. : Госэнергоиздат, 1950. — 20 с.
 Королев Николай Александрович // Совет. Чувашия. — 1999. — 4 июня.
 Мадебейкин И. Н. Королев Николай Александрович // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2008. — Т. 2 : Ж-Л. — С. 324.
 Николай Александрович Королев // Ими гордится Чувашия. — Чебоксары, 1987. — С. 20-21.
 Николаев, В. Мерой рабочей совести / В. Николаев // Мой край обновленный. — Чебоксары, 1987. — С. 77—86.

Ссылка 
 Справка
 Люди труда — гордость Чувашии
 Календарь года=Ҫулталӑк кӗнеки